Гриньї́, Ґріньї () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 23 км на південь від Парижа, 5 км на північний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8609 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 29393,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 Гриньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Гриньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн